Байина-Башта:

 Байина-Башта — населённый пункт городского типа в Сербии, в Златиборском округе.
 Байина-Башта — община в Сербии, входит в Златиборский округ.